Dicke Berta bzw. Dicke Bertha steht für:

 Dicke Bertha, ein deutsches Geschütz im Ersten Weltkrieg
 Dicke Berta (Leuchtturm), ein Leuchtfeuer in Cuxhaven
 Dicke Berta, eine Lokomotive der Kleinbahn Loh–Hatzfeld, siehe Bahnstrecke Loh–Hatzfeld #Lokomotiven
 Spitzname des Sendegeräts „GE TCJ-7“ des britischen Piratensenders Radio City, siehe Radio City #Frequenzen und Technik

Siehe auch:
 Big Bertha